

Persone 
 Kipper – musicista britannico
 Kipper – soprannome di K. M. Cariappa, comandante indiano
 Kipper – soprannome di Miikka Kiprusoff, hockeista su ghiaccio finlandese
 Bob Kipper – giocatore e allenatore di baseball statunitense
 Irvin Kipper – aviatore statunitense
 Josefin Kipper – attrice australiana
 Thornton Kipper – giocatore di baseball statunitense

Altro 
 AS-2 Kipper – missile aria-superficie
 Kipper – aringa affumicata
 The Kipper Kids – duo di artisti britannico
 Kipper – personaggio immaginario
 Kipper - Il più bel cucciolo del mondo – serie televisiva animata statunitense/britannica con protagonista l'omonimo personaggio